Macchioro ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelio Macchioro (* 1915), italienischer Ökonom
 Vittorio Macchioro (1880–1958), italienischer Archäologe